Karen (volk), een bergvolk dat in onder andere Thailand, Myanmar en Laos woont
 Karen (voornaam), een meisjesnaam
 Karen (slang), een pejoratieve term in het Engels
 Karen (Veth), een schilderij van Jan Veth uit 1892
 Karen (1964-1965), een televisieserie
 Karen (1975), een televisieserie met Karen Valentine
 Karen (film), een film uit 2021